Хорњи Хермањице могу бити:

 Хорњи Хермањице (Требич), насељено мјесто у округу Требич, крај Височина, Чешка Република
 Хорњи Хермањице (Усти на Орлици), насељено мјесто у округу Усти на Орлици, Пардубички крај, Чешка Република